Gaißing ist der Name folgender Orte:

 Gaißing (Schwarzach), Ortsteil von Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Gaißing (Gemeinde Ernsthofen), Ortsteil von Ernsthofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Gaising
 Geißing
 Geising